Quello che non ho – canzone di Fabrizio De André del 1981
Quello che (non) ho – trasmissione televisiva del 2012